Evangelium (av grekiska εύαγγέλιoν "goda nyheter", "glatt budskap" eller "glädjebud") kan syfta på:

 Evangelium (bok) – litterär genre omfattande bland annat fyra böcker i Nya Testamentet 
 Evangelium (budskap) – samlingsbegrepp för det kristna trosinnehållet
 Evangelium (liturgi) – den sista skriftläsningen i den kristna gudstjänsten

Se även
 Evangelisterna – Matteus, Markus, Lukas och Johannes
 Evangelist – författarna till de fyra nytestamentliga evangelierna eller en person som arbetar med evangelisation
 Apokryferna – texter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på en sådan auktoritet men som inte erkänts som sådana
Evangelisk
Evangelikalism